Vicious puede hacer referencia a:

Personas 
 Felix Vicious, una actriz pornográfica retirada y DJ estadounidense
 Johnny Vicious, DJ estadounidense
 Sid Vicious, un músico inglés considerado una de las figuras más importantes de la primera ola del punk

Obras 
 Vicious, cuarto álbum de la banda de hard rock Halestorm
 Vicious, álbum de la banda Nasty Idols
 Vicious, una comedia de situación británica
 Vicious, novela de fantasía de la escritora estadounidense V. E. Schwab